Новак Ђоковић је био бранилац титуле. Рафаел Надал је освојио рекордну десету титулу. У финалу је победио Станисласа Вавринку резултатом 6-2, 6-3, 6-1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Отворено првенство Француске у тенису 2017.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно